Als Speckjäger werden laut Duden „(umgangssprachlich veraltend) Landstreicher“ bezeichnet, heutzutage wandele sich die Bedeutung hingegen mehr zum „Schmarotzer“. Das Archiv für Kriminologie verwies bei der Erklärung des Begriffs auf „alte, besonderns orte- und personenkundige Nahrungsmittelbettler auf dem Lande, die aber auch Geld nehmen usw.“.

Ein Setzer, der sich um viel Arbeit drückt und deshalb einfach zu produzierende Blätter mit Speck bevorzugt, wird auch Speckjäger genannt.

Einzelbelege 

Schimpfwort (Person)